Fińskie słowo Suomi znaczy Finlandia i język fiński
 Pistolet maszynowy Suomi – fińska broń produkowana w latach 1931-1945
 (1656) Suomi – planetoida